Префектура ( от  — начальник, командующий) — административно-территориальная единица.

Римская империя 
 Префектура претория — единица административного деления, муниципия, лишённая самостоятельности и управляемая римским префектом (со времён императора Константина Великого (начало IV века)).
 Префектура — название четырёх главных областей империи: Восток, Иллирикум, Италия и Галлия (со времён Диоклетиана).

Франция 
 Префектура (во Франции):
 должность префекта;
 город, в котором находится префект (административный центр департамента);
 здание, в котором располагается управление префекта.

Россия 
 Префектура (в Москве) — орган управления административным округом.
 Префектура (в Тюмени) — орган управления административным округом.
 Префектура (в Краснодаре) — орган управления административным округом.
 Префектура (в Грозном) — орган управления районом.

Административные единицы в других странах 
 Префектура — европейское название основной административно-территориальной единицы Японии.
  — название основной административно-территориальной единицы Центральноафриканской Республики.
 Префектуры — не совсем правильное название второго уровня административного деления КНР, точнее — округа.
 Префектуры — устаревшее название первого уровня административного деления Албании, сейчас — области.
 Префектуры — одно из названий административных единиц первого уровня в Греции, которые чаще называются номы.

Прочее 

 Префектура экономических дел Святого Престола
 Префектура Папского Дома
 Военно-морская префектура Аргентины

См. также